Братич (, ) — фамилия из региона бывшей Югославии (Сербия, Босния и Герцеговина и т.п.).

 Братич, Видак (род. 1976) — сербский футболист.
 Братич, Ивана (род. 1988) — датская кёрлингистка, из семьи иммигрантов из Боснии и Герцеговины.